Le mot de peut avoir différentes significations.

Noms et mots 

 de, des - article indéfinis en français (j'achète des fraises, je n'achète pas de cerise)
 de la, du, de l' - articles partitifs en français (j'achète de la confiture, du beurre et de l'huile)
 de, préposition en français (il a parlé de sa sœur toute la soirée)
 de, particule (onomastique) (Bernadette Chodron de Courcel)

Terme de philosophie chinoise 
 de () signifiant vertu,moralité ou énergie.

Autres graphèmes 
Dans d'autres systèmes d'écriture, certains graphèmes peuvent se transcrire par « de » dans l'alphabet latin :
 Cherokee : Ꮥ
 Cyrillique : де, ou дэ
 Grec : δε
 Japonais : kana で et デ

Sigles
 dE, classification d'une galaxie naine elliptique
 DE, diplôme d'État
 DE, diplôme d'établissement
 DE, , une position au football américain

Codes 
 DE, Allemagne, selon la norme ISO 3166-1
 .de, selon la liste des noms de domaine national de premier niveau
 de, la langue allemande, selon la norme ISO 639 des codes de langue
 DE, Delaware, un des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 des  principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:US,
 
 de, dans le jeu Counter-Strike, fait mention aux maps de type defuse lorsqu'utilisé comme préfixe dans le nom de celle-ci.
 DE, en hexadécimal, représente le nombre 222 en décimal
 0xDE, le symbole pour la lettre capitale Þ, selon la norme ISO/CEI 8859-1,

Autres 

 Écart de couleur (delta E, dE ou encore ∆E)

Voir aussi
 

Code